Чемпионат Азии по борьбе 2014 года проводился в столице Казахстана Астане с 23 по 27 апреля. Было разыграно 24 комплекта медалей: 8 — у мужчин в вольном стиле, 8 — у мужчин в греко-римском стиле и 8 — у женщин в вольном стиле.

Участники 
В чемпионате приняло участие 257 спортсменов из 17 стран Азии.

  (24)
  (24)
  (24)

  (23)
  (22)
  (20)
  (19)

  (16)
  (16)
  (15)
  (11)

  (10)
  (10)
  (10)

  (9)
  (3)
  (1)

Распределение наград

Командный рейтинг

Призёры

Мужчины (вольная борьба)

Мужчины (греко-римская борьба)

Женщины (вольная борьба)

Ссылки 
 Официальный сайт FILA

2014
Борьба
Борьба
Международные соревнования по борьбе в Казахстане
Международные спортивные соревнования в Астане
Борьба
2014 год в борьбе
Апрель 2014 года